Uredo är ett släkte av svampar. Uredo ingår i ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor 

Basidiesvampar